Andrea Longo (1971) – sciatore italiano
 Andrea Longo (1975) – atleta italiano
 Andrea Longo (1984) – pallavolista italiano